
Cupa Davis 2013 reprezintă cea de-a 102-a ediție a turneului masculin de tenis pe națiuni.

Cupa Mondială 2013

Rezultate

Legendă
 * =țară gazdă

Echipele care pierd în primul tur vor susține meciuri de baraj pentru Grupa Mondială 2014.

Vezi și
Cupa Davis

2013
Cupa Davis